Als Luisenturm wird bezeichnet
 ein hölzerner Aussichtsturm bei Borgholzhausen, siehe unter Luisenturm (Borgholzhausen)
 ein ehemaliger stählerner Aussichtsturm in Eppenhain, ersetzt durch den Atzelbergturm
 ein gemauerter Aussichtsturm bei Kleinkochberg, siehe unter Luisenturm (Kleinkochberg)
 ein Turm der ehemaligen Stadtbefestigung Ehrenbreitstein, siehe unter Luisenturm (Koblenz)

Siehe auch:
 Louisenturm, Aussichtsturm auf dem Geisingberg in Sachsen